АФК Изток или Източна дивизия на Американската футболна конференция е една от четирите дивизии на Американската футболна конференция (АФК), част от Националната футболна лига (НФЛ). АФК Изток съдържа 4 отбора – Бъфало Билс, Маями Долфинс, Ню Инглънд Пейтриътс и Ню Йорк Джетс.

Дивизията е създадена през 1960 и от създаването и членовете и са участвали общо шестнадесет пъти в Супербоул и са печелили седем от тях.

История

АФЛ Изток 
Дивизията е създадена под името АФЛ Изток през 1960 при създаването на Американската футболна лига (АФЛ). Първоначално членовете на дивизията са Бъфало Билс, Бостън Пейтриътс, Ню Йорк Тайтънс и Хюстън Ойлърс. Тайтънс стават Джетс през 1963, а Маями Долфинс се присъединяват през 1966.

Членовете на дивизията стават общо четири пъти шампиони на АФЛ, а през сезон 1969 Джетс стават първият отбор от АФЛ, победил отбор от НФЛ в Супербоул (Супербоул III).

АФК Изток 
През 1970 при обединението на НФЛ и АФЛ дивизията запазва всички свой членове без Хюстън Ойлърс, които са преместени в АФК Център. На тяхно място идват Балтимор Колтс. Колтс се местят в Индианаполис през 1984, а през 2002 напускат АФК Изток и се присъединяват към новосформираната АФК Юг.

Ню Инглънд са печелили най-много пъти дивизията – 15, с един път повече от Маями

Шампиони на дивизията 

 #Заради стачка на играчите редовния сезон през 1982 е само от девет срещи. За плейофите се класират общо 16 отбора, като класирането в дивизията не се взема под внимание.

Отбори, класирали се за плейофите с уайлд кард 

 Заради стачка на играчите редовния сезон през 1982 е само от девет срещи. За плейофите се класират общо 16 отбора, като класирането в дивизията не се взема под внимание.

Общо участия в плейофи

Бележки 

Национална футболна лига